Гаре́йка — башкирський топонім, який може означати:
 Гарейка — присілок у Башкортостані;
 Гарейка — мала річка у Башкортостані.